Pivnice est un toponyme qui peut désigner :
Pivnice, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Cazin, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Pivnice, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Bačka Palanka et dans le district de Bačka méridionale;
 La pivnice est un café-brasserie destiné exclusivement à la consommation de la bière, traditionnelle en République tchèque.